Lysiosquillidae är en familj av kräftdjur. Lysiosquillidae ingår i överfamiljen Lysiosquilloidea, ordningen mantisräkor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Lysiosquillidae 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mantisräkor
Lysiosquillidae